Als Frankenapostel werden folgende Personen bezeichnet:

 hl. Kilian (ca. 640–689), iro-schottischer Missionsbischof
 hl. Kolonat († ca. 689), Wegbegleiter Kilians
 hl. Totnan († ca. 689), Wegbegleiter Kilians